

Geografia
 Zomba – paese dell'Ungheria
 Zomba – città del Malawi

Astronomia
 1468 Zomba – asteroide areosecante

Altro
 Zomba – etichetta discografica britannica